Марку́ша — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области, административный центр Микрихинского сельсовета.

Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

По данным на 1999 год, численность населения составляла 274 чел.

Примечания 

Населённые пункты Ветлужского района